Abdallah Al Rassi (1929-1994), homme politique libanais ;
 Nadine Al Rassi (née en 1979), actrice libanaise.